Dit is een lijst van planetoïden 4201-4300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (4201) Orosz || 1984 JA1 || 3 mei 1984 || B. A. Skiff
|-
| (4202) Minitti || 1985 CB2 || 12 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (4203) Brucato || 1985 FD3 || 26 maart 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (4204) Barsig || 1985 JG1 || 11 mei 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (4205) David Hughes || 1985 YP || 18 december 1985 || E. Bowell
|-
| (4206) Verulamium || 1986 QL || 25 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (4207) Chernova || 1986 RO2 || 5 september 1986 || E. Bowell
|-
| (4208) Kiselev || 1986 RQ2 || 6 september 1986 || E. Bowell
|-
| (4209) Briggs || 1986 TG4 || 4 oktober 1986 || E. F. Helin
|-
| (4210) Isobelthompson || 1987 DY5 || 21 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (4211) Rosniblett || 1987 RT || 12 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (4212) Sansyu-Asuke || 1987 SB2 || 28 september 1987 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (4213) Njord || 1987 ST4 || 25 september 1987 || P. Jensen
|-
| (4214) Veralynn || 1987 UX4 || 22 oktober 1987 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4215) Kamo || 1987 VE1 || 14 november 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4216) Neunkirchen || 1988 AF5 || 14 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (4217) Engelhardt || 1988 BO2 || 24 januari 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4218) Demottoni || 1988 BK3 || 16 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (4219) Nakamura || 1988 DB || 19 februari 1988 || M. Inoue, O. Muramatsu
|-
| (4220) Flood || 1988 DN || 22 februari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (4221) Picasso || 1988 EJ || 13 maart 1988 || J. Alu
|-
| (4222) Nancita || 1988 EK1 || 13 maart 1988 || E. F. Helin
|-
| (4223) Shikoku || 1988 JM || 7 mei 1988 || T. Seki
|-
| (4224) Susa || 1988 KG || 19 mei 1988 || E. F. Helin
|-
| (4225) Hobart || 1989 BN || 31 januari 1989 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| (4226) Damiaan || 1989 RE || 1 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (4227) Kaali || 1942 DC || 17 februari 1942 || L. Oterma
|-
| (4228) Nemiro || 1968 OC1 || 25 juli 1968 || G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev
|-
| (4229) Plevitskaya || 1971 BK || 22 januari 1971 || L. I. Chernykh
|-
| (4230) van den Bergh || 1973 ST1 || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4231) Fireman || 1976 WD || 20 november 1976 || Harvard Observatory
|-
| (4232) Aparicio || 1977 CD || 13 februari 1977 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (4233) Palʹchikov || 1977 RO7 || 11 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (4234) Evtushenko || 1978 JT1 || 6 mei 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (4235) Tatishchev || 1978 SL5 || 27 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (4236) Lidov || 1979 FV1 || 23 maart 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4237) Raushenbakh || 1979 SD4 || 24 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4238) Audrey || 1980 GF || 13 april 1980 || A. Mrkos
|-
| (4239) Goodman || 1980 OE || 17 juli 1980 || E. Bowell
|-
| (4240) Grün || 1981 EY20 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4241) Pappalardo || 1981 EX46 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4242) Brecher || 1981 FQ || 28 maart 1981 || Harvard Observatory
|-
| (4243) Nankivell || 1981 GF1 || 4 april 1981 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (4244) Zakharchenko || 1981 TO3 || 7 oktober 1981 || L. I. Chernykh
|-
| (4245) Nairc || 1981 UC10 || 29 oktober 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (4246) Telemann || 1982 SY2 || 24 september 1982 || F. Börngen
|-
| (4247) Grahamsmith || 1983 WC || 28 november 1983 || E. Bowell
|-
| (4248) Ranald || 1984 HX || 23 april 1984 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (4249) Křemže || 1984 SC2 || 29 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (4250) Perun || 1984 UG || 20 oktober 1984 || Z. Vávrová
|-
| (4251) Kavasch || 1985 JK1 || 11 mei 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (4252) Godwin || 1985 RG4 || 11 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (4253) Märker || 1985 TN3 || 11 oktober 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (4254) Kamél || 1985 UT3 || 24 oktober 1985 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (4255) Spacewatch || 1986 GW || 4 april 1986 || Spacewatch
|-
| (4256) Kagamigawa || 1986 TX || 3 oktober 1986 || T. Seki
|-
| (4257) Ubasti || 1987 QA || 23 augustus 1987 || J. Mueller
|-
| (4258) Ryazanov || 1987 RZ2 || 1 september 1987 || L. G. Karachkina
|-
| (4259) McCoy || 1988 SB3 || 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (4260) Yanai || 1989 AX || 4 januari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4261) Gekko || 1989 BJ || 28 januari 1989 || Y. Oshima
|-
| (4262) - || 1989 CO || 5 februari 1989 || M. Arai, H. Mori
|-
| (4263) Abashiri || 1989 RL2 || 7 september 1989 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (4264) Karljosephine || 1989 TB || 2 oktober 1989 || K. F. J. Cwach
|-
| (4265) Kani || 1989 TX || 8 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (4266) Waltari || 1940 YE || 28 december 1940 || Y. Väisälä
|-
| (4267) Basner || 1971 QP || 18 augustus 1971 || T. M. Smirnova
|-
| (4268) Grebenikov || 1972 TW3 || 5 oktober 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (4269) Bogado || 1974 FN || 22 maart 1974 || C. Torres
|-
| (4270) Juanvictoria || 1975 TJ6 || 1 oktober 1975 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (4271) Novosibirsk || 1976 GQ6 || 3 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (4272) Entsuji || 1977 EG5 || 12 maart 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (4273) Dunhuang || 1978 UU1 || 29 oktober 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (4274) Karamanov || 1980 RZ3 || 6 september 1980 || N. S. Chernykh
|-
| (4275) Bogustafson || 1981 EW14 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4276) Clifford || 1981 XA || 2 december 1981 || E. Bowell
|-
| (4277) Holubov || 1982 AF || 15 januari 1982 || A. Mrkos
|-
| (4278) Harvey || 1982 SF || 22 september 1982 || E. Bowell
|-
| (4279) De Gasparis || 1982 WB || 19 november 1982 || Osservatorio San Vittore
|-
| (4280) Simonenko || 1985 PF2 || 13 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (4281) Pounds || 1985 TE1 || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (4282) Endate || 1987 UQ1 || 28 oktober 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4283) Stöffler || 1988 BZ || 23 januari 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4284) Kaho || 1988 FL3 || 16 maart 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4285) Hulkower || 1988 NH || 11 juli 1988 || E. F. Helin
|-
| (4286) Rubtsov || 1988 PU4 || 8 augustus 1988 || L. I. Chernykh
|-
| (4287) Třísov || 1989 RU2 || 7 september 1989 || A. Mrkos
|-
| (4288) Tokyotech || 1989 TQ1 || 8 oktober 1989 || T. Kojima
|-
| (4289) Biwako || 1989 UA2 || 29 oktober 1989 || A. Sugie
|-
| (4290) Heisei || 1989 UK3 || 30 oktober 1989 || T. Seki
|-
| (4291) Kodaihasu || 1989 VH || 2 november 1989 || M. Arai, H. Mori
|-
| (4292) Aoba || 1989 VO || 4 november 1989 || M. Koishikawa
|-
| (4293) Masumi || 1989 VT || 1 november 1989 || Y. Oshima
|-
| (4294) Horatius || 4016) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4295) Wisse || 6032) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4296) van Woerkom || 1935 SA2 || 28 september 1935 || H. van Gent
|-
| (4297) Eichhorn || 1938 HE || 19 april 1938 || W. Dieckvoss
|-
| (4298) Jorgenúnez || 1941 WA || 17 november 1941 || I. Pòlit
|-
| (4299) WIYN || 1952 QX || 28 augustus 1952 || Universiteit van Indiana
|-
| (4300) Marg Edmondson || 1955 SG1 || 18 september 1955 || Universiteit van Indiana|}

Planetoïdenlijsten